Le tournoi de tennis US Clay Court est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à Indianapolis du 22 au .

Andrea Temesvári remporte le simple dames. En finale, elle bat Zina Garrison, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katerina Maleeva et Manuela Maleeva.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 1985 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1985
US Clay Court
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en juillet 1985